Bug (ursprüngliche Bedeutung: ‚Schulter(-blatt), Gelenk des Armes oder Beines‘) steht für:
 Bug (Musikinstrument), Teil des Korpus bei Musikinstrumenten
 Bug (Schiffbau), Vorderteil eines Schiffsrumpfes
 Flugzeugnase, vorderste Teil eines Flugzeuges
 Kopfband, im Bauwesen eine Strebe im Gebälk des Dachstuhls
 Schulterstück des Schweins, siehe Schweinebug
 Schulterstück des Rindes, siehe Falsches Filet und Wiener Teilung#Schulter

geographische Objekte:
 Bug (Rügen), Halbinsel auf Rügen

Flüsse:
 Bug (Fluss), Grenzfluss zwischen Polen, Belarus und der Ukraine
 Südlicher Bug, ein Fluss in der südwestlichen Ukraine

Orte:
 Bug (Bamberg), Stadtteil der kreisfreien Stadt Bamberg, Bayern
 Bug (Berg), Ortsteil der Gemeinde Berg (Oberfranken), Landkreis Hof, Bayern
 Bug (Dranske), Ortsteil der Gemeinde Dranske, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Bug (Münchberg), Ortsteil der Stadt Münchberg, Landkreis Hof, Bayern
 Bug (Weißdorf), Ortsteil der Gemeinde Weißdorf, Landkreis Hof, Bayern, mit Rittergut Bug
 Bug (Wilhelmsthal), Ortsteil der Gemeinde Wilhelmsthal, Landkreis Kronach, Bayern

Bug (von  [] „Käfer“, „Wanze“, „Insekt“) steht für:
 Bug (Film), Horrorfilm
 den Originaltitel des Films Feuerkäfer (1975)
 Programmfehler, Fehler in einer Software
 Bug!, Computerspiel aus dem Jahr 1995
 eine Variante des Kartenspiels Poker, siehe Wildcard (Poker)
 umgangssprachlich ein kleines Abhörgerät

Bug ist der Familienname folgender Personen:
 Alexis Bug (* 1973), deutscher Schauspieler, Regisseur und Autor
 Enric Bug (* 1957), spanischer Comicautor und Industriedesigner
 Fritz Hoffmann-Bug (1915–1997), deutscher Maler
 Steffen Bug (* 1975), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Steve Bug, deutscher DJ und Musikproduzent
 Thomas Bug (* 1970), deutscher Radio- und Fernsehmoderator

BUG steht für:
 Benguela Airport (IATA-Code), Flughafen von Benguela, Stadt im Westen Angolas

bug steht für:
 Buginesische Sprache, Sprachkürzel nach ISO 639-2

De:Bug ist:

 DeBug, deutsche Zeitschrift zum Thema elektronische Lebensaspekte

Siehe auch:
 Bond Bug, Dreiradfahrzeug aus Großbritannien
 Bug Island
 Bug Lake
 Bugs
 Bugg (Begriffsklärung)
 Buk
 Buck

Abkürzung